Trzynaste zawody w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich 2017/2018 odbyły się w dniach 2–4 marca 2018 roku na skoczni dużej w Lahti. W skład zawodów weszły konkurs drużynowy oraz konkurs indywidualny.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Lahti był Pekka Tervahartiala oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Geir Løng, a jego asystentem – Horst Nilgen. Kontrolą sprzętu zajmowali się Sepp Gratzer oraz Agnieszka Baczkowska.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego

Konkurs drużynowy

Konkurs indywidualny

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2017/2018
Puchar Świata w skokach narciarskich w Lahti
2018 w Finlandii